Игера Горда има више значења:

 Игера Горда (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Игера Горда (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику